Liu Jang (1976) kínai hegedűművész
 Liu Jang (1978) az első kínai űrhajósnő
 Liu Jang (1986) kínai magasugró, olimpikon
 Liu Jang (1994) kínai tornász, olimpikon